Slemmurklingar (Leotia) är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Slemmurklingar i familjen Leotiaceae, ordningen Leotiales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar